Гавайский алфавит () — адаптированный с английского языка алфавит, введённый в начале XIX века американскими протестантскими миссионерами.

История 
В 1822 году система письменности, основанная на аналогичной новой новозеландской системе была разработана и напечатана американским протестантским миссионером Элишей Лумис. Оригинальный алфавит включал в себя пять гласных (a, e, i, o, u) и двенадцать согласных звуков (b, d, h, k, l, m, n, p, r, t, v, w). Он был напечатан в восьмистраничном буклете, известном как Pi-a-pa, где помимо алфавита были также уроки правописания и подборка для чтения.

Современный алфавит 
Современный официальный гавайский алфавит включает в себя 13 букв: 5 обычных гласных: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, и 8 согласных: Hh, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Ww, ʻокина (передающая гортанную смычку). Имеется также 5 модифицированных букв (с макро́нами), которые используются для передачи долгих гласных: Āā, Ēē, Īī, Ōō, Ūū.

Произношение

Дифтонги

См. также 
 Гавайский язык

Примечания

Ссылки 
 Гавайский на сайте Omniglot

Алфавиты на основе латинского
Культура Гавайев
Письменности австронезийских языков
Письменности Австралии и Океании